Kalima – miasto w Algierii
 Kalima – prowincja w Algierii
 Kalima – miasto w Demokratycznej Republice Konga
 kalima – piasek znad Sahary